Кубок Іспанії з футболу 2019–2020 — 118-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул втретє здобув «Реал Сосьєдад».

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 листопада 2019

|}

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 грудня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 грудня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 грудня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 січня 2020

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня 2020

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 січня 2020

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 січня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 січня 2020

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 лютого 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 лютого 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 лютого 2020

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|12 лютого/5 березня 2020

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|13 лютого/4 березня 2020

|}

Фінал

Посилання 
 Сайт Королівської федерації футболу Іспанії  
   
 Газета Марка  
 Газета Ас  
 Кубок Іспанії на soccerway 

2019–2020
Іспанія
Іспанія
2019 в іспанському спорті
2020 в іспанському спорті